King’s University College bezeichnet:

 King’s University College (University of Western Ontario), London, Kanada
 King’s University College (Accra), Ghana
 University of King’s College, Halifax, Kanada

Siehe auch:

 The King’s University, Edmonton, Kanada